Фёдор Погожев:
 Погожев, Фёдор Иванович (ум. ок. 1649) — русский воевода начала XVII века.
 Погожев, Фёдор Дементьевич — русский воевода, стольник (1628).